

Događaji 

 Potidaeu pogodio cunami

Rođenja

Smrti